Fasosante.net est un site Web burkinabè consacré à la santé au Burkina Faso créé en juillet 2006. Le Portail Santé offre aux citoyens et aux professionnels un accès privilégié et unique à toutes les informations utiles dans le domaine de la santé et du social. Il a pour ambition de soutenir les citoyens dans leur démarche de préservation de leur capital santé et de prévention des maladies, ainsi que de responsabiliser chacun d'entre eux dans la gestion de sa santé. Le site fasosante.net se décline sous d'autres thématiques telles que santé-environnement et tic-santé. Le site web a reçu la certification HONcode pour la qualité de l'information médicale du site.
Eric Ismaël ZOUNGRANA, médecin diplômé d'État et épidémiologiste, en est le fondateur et le webmestre actuel.

Historique 

Fasosante.net tire ses origines du site web levillage.africa-web.org créé le  en partenariat avec l'association Africa Computing. Cette dernière est une association d'aide au développement de l'usage de l'informatique sur le continent qui a cessé toutes ses activités depuis le .
Le site a obtenu sa dernière certification HON en 2013, depuis il n’y a plus de mise à jour.

Contenu 

Le site est quotidiennement mis à jour par l'ajout de nouveaux articles et la modification de ceux déjà existants. Le site est articulé en plusieurs parties:
 actualité médicale nationale et africaine,
 une base documentaire réalisée par des rédacteurs,
 un forum internet accessible gratuitement aux membres et non-membres, une liste de diffusion, un annuaire de liens,
 des fiches pratiques écrites (et corrigées) par des contributeurs,
 des documents téléchargeables relatifs au secteur de la santé et du social comme des formulaires, des législations, des conventions et des publications,
 la liste des pharmacies de garde à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Fada N'Gourma,
 un « agenda santé et social »  reprenant les colloques, conférences, formations et autres manifestations dans le secteur santé et social,
 un guide des métiers de la santé,
 une section professionnels de la santé réservée à la formation médicale continue.

Distinctions 

Le site web a été primé Gambré d'Or (prix du meilleur site web dans la catégorie santé et protection sociale)  (levillage.africa-web.org), 2007, 2008, 2009 et Prix spécial de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à la SNI  2007.

Liens externes 

http://www.fasosante.net/ Portail médical du Burkina Faso

Notes et références 

Site web en français
Santé au Burkina Faso